McKelvey ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McKelvey (1934–2008), US-amerikanischer Unternehmer
 Susan Adams McKelvey (1883–1964), US-amerikanische Botanikerin
 Vincent Ellis McKelvey (1916–1987), US-amerikanischer Geologe
 William McKelvey (1934–2016), britischer Politiker

Sonstiges:
 McKelvey Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Mount McKelvey, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 McKelvie
 McKelvy